У таблиці нижче наведено результати виступів в Гран-прі для болідів Формули-1 Scuderia Ferrari на яких виступали, як заводська команда так і приватні особи з 1950 року. Відмінність між заводськими командами та приватними особами була важлива у перші роки чемпіонату Формули-1.

Результати виступів в Формулі-1

Scuderia Ferrari 
Примітка. Ця таблиця також містить результати виступів NART, оскільки вони фактично були представниками самої Scuderia Ferrari.

2010-і

2020-і 

Примітки
* – Сезон триває.
† – Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.
‡ – Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75 % запланованої дистанції.
 – Кубок конструкторів не розігрувався до сезону  року.
 – Позначає спільне керування одним болідом, без очок для водія, який перейняв керування.

Примітки 

Ferrari
Феррарі (команда Формули-1)